Die 10. Squash-Europameisterschaften im Einzel ( European Individual Closed Championships) fanden vom 26. bis 29. Mai 2010 im TC Güdingen in Saarbrücken-Güdingen statt.

Titelverteidiger bei den Herren war Thierry Lincou, bei den Damen Natalie Grinham. Lincou erreichte erneut das Endspiel gegen Grégory Gaultier und profitierte wie schon im Vorjahr von der vorzeitigen verletzungsbedingten Aufgabe Gaultiers. Bei den Damen besiegte Jenny Duncalf ihre Kontrahentin Vanessa Atkinson mit 11:8, 11:5, 9:11, 10:12 und 11:5. Für Lincou war es der zweite Titelgewinn, für Duncalf der dritte.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 32, das der Damenkonkurrenz aus 30 Spielern. Bei den Herren gab es fünf Startplätze für Qualifikanten, bei den Damen wurde keine Qualifikation gespielt. Wildcards wurden nicht vergeben, Preisgelder und Weltranglistenpunkte gibt es bei Europameisterschaften nicht. In beiden Feldern wurde die Setzung bei den Positionen drei und vier, den Positionen fünf bis acht und den Positionen neun bis 16 in Form einer gruppierten Setzung vorgenommen. Diese Setzungen werden daher nachfolgend alphabetisch angegeben.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Seite (englisch)

2010
Squashturnier 2010
Sportveranstaltung in Saarbrücken
Squashturnier in Deutschland